Nogometni klub "Tehnika" (NK "Tehnika"; Tehnika Koprivnica; Tehnika) je bio nogometni klub iz Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
NK "Tehnika" je osnovana 1978. godine uz pomoć zagrebačke građevinske tvrtke "Tehnika" koja je također radila mnoge građevinske radove na širem području Koprivnice, te je tako klub dobio i nadimak "Građevinari". Do 1991. godine, odnosno raspada SFRJ, "Tehnika" se natjecala u ligama koje je organizirao Nogometni savez općine Koprivnica (općinska liga, međuopćinska liga), a u samostalnoj Hrvatskoj u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.  
2019. godine je došlo do spajanja "Tehnike" s drugim gradskim klubom - NK "Koprivnica" u novi klub - NK "Tehnika-Koprivnica",  
 
koji se od 2021. godine naziva NK "Koprivnica".

Uspjesi

nakon 1991.  
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 1999./2000. 
 drugoplasirani: 2017./18.

do 1991. 
 1. općinska liga Koprivnica  
 prva: 1982./83.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 NK Tehnika-Koprivnica 
 NK Koprivnica 
 Koprivnica

Vanjske poveznice 
 nk-tehnikakoprivnica.hr  
 NK Tehnika Koprivnica, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, NK Tehnika Koprivnica 
  transfermarkt.com, NK Tehnika-Koprivnica 
 klikaj.hr, nk tehnika koprivnica

Izvori 
 
 nk-tehnikakoprivnica.hr, O klubu , pristupljeno 26. travnja 2021. 
 nk-tehnikakoprivnica.hr, Stadion , pristupljeno 26. travnja 2021. 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 26. travnja 2021.  
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97 
 fininfo.hr, NK "TEHNIKA - KOPRIVNICA" 
  

Tehnika
Tehnika
Bivši hrvatski nogometni klubovi